Farstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Farstrup (parochie), parochie in Denemarken